Das Arrondissement Corte ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Haute-Corse auf Korsika. Hauptort (Sitz der Unterpräfektur) ist Corte.

Im Arrondissement liegen sieben Wahlkreise (Kantone) und 158 Gemeinden. Zum 1. Januar 2010 wechselten die Kantone Alto-di-Casaconi, Campoloro-di-Moriani, Fiumalto-d’Ampugnani und Vescovato vom Arrondissement Bastia zum Arrondissement Corte.

Wahlkreise 
 Kanton Casinca-Fiumalto
 Kanton Castagniccia
 Kanton Corte
 Kanton Fiumorbo-Castello
 Kanton Ghisonaccia
 Kanton Golo-Morosaglia (mit 54 von 55 Gemeinden)

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Corte sind:

Einzelnachweise 

Corte
Département Haute-Corse